Sainte Eugénie désigne plusieurs saintes, portent le nom d'

Saintes catholiques et orthodoxes 

 Eugénie de Rome († vers 257 ou 262), fille de saint Philippe, martyre à Rome (ou Alexandrie ?) avec ses parents ; fêtée le 24 décembre en Orient, le 25 décembre en Occident.
 Eugénie d'Alsace († 735), abbesse de Hohenbourg ; fêtée le 16 septembre.

Saintes ou bienheureuses catholiques 
 Eugénie Ravasco  († 1900), bienheureuse, fondatrice de l’Institut des Filles des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie ; fêtée le 30 décembre.
 Eugénie Joubert (°1876 - †1914), bienheureuse, née à Yssingeaux, non loin de Notre-Dame-du-Puy, religieuse de la Sainte-Famille du Sacré Cœur ; fêtée le 2 juillet.
 Eugénie Picco († 1921), bienheureuse, religieuse des Petites Filles des Saints Cœurs de Jésus et Marie, à Parme en Émilie italienne ; fêtée le 7 septembre.  
 Eugénie Smet († 1871), bienheureuse, fondatrice des Auxiliatrices des Ames du Purgatoire ; fêtée le 7 février.

Toponymie 
 Sainte-Eugénie, ancienne commune française absorbée par Aubry-en-Exmes en 1812.
 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, commune française de la Haute-Loire.
 Hameau Sainte-Eugénie au Soler, dans les Pyrénées-Orientales.

Hôpital Sainte Eugénie 
 à Lyon, voir le Château de Longchêne
 à Paris, voir l'hôpital Armand-Trousseau

Églises

Rivière 
 Sainte-Eugénie, rivière de 16,9 km dans la Nièvre, affluent du Sauzay.

Références 

Eugénie